Il singolare del Faber Grand Prix 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Patty Schnyder era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Elena Lichovceva.

Jana Novotná ha battuto in finale 6–4, 6–4  Venus Williams.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Jana Novotná (campionessa)
  Venus Williams (finale)
  Steffi Graf (semifinali)
  Patty Schnyder (secondo turno)

 Nathalie Tauziat (secondo turno) 
n/a
 Sandrine Testud (quarti di finale) 
 Barbara Schett (quarti di finale) 
 Silvia Farina (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Faber Grand Prix 1999